Пойковский 2019 — 20-й международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова, который проходил в одноимённом российском городе с 6 июня по 15 июня 2019 год.
По итогам 9-ти туров Дмитрий Яковенко и Владислав Артемьев набрали 5½ очков из 9, однако по второму дополнительному показателю (количество побед) Владислав Артемьев обошёл оппонента, став таким образом победителем турнира.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 9 туров.

 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2684);
 Место проведения: Пойковский, Россия, Спортивно-оздоровительный комплекс «Нептун»;
 Дата проведения: 6 июня — 15 июня 2019 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Критерии распределения мест при равенстве очков:
 Коэффициент Бергера;
 Количество побед;
 Личная встреча.

Расписание 
 Игровые дни: 6—11 июня, 13—15 июня; начало туров — в 13:00 (МСК);
 Выходной день: 12 июня.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на июнь 2019 года

Движение по турам

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Литература

Ссылки 
 Пойковский 2019. Все материалы о турнире
 20 турнир имени Анатолия Карпова в Пойковском, 2019
 Турнир имени Анатолия Карпова. Пойковский, Россия

Пойковский (шахматный турнир)
2019 год в шахматах
Спорт в России в 2019 году
Июнь 2019 года